Brod može značiti:

 brod, plovno sredstvo
 brod (arhitektura), dio crkve (središnji dio)
 brod (plićak), mjesto manje dubine u vodotoku

Naselja:
 Slavonski Brod, grad u Hrvatskoj
 Brod na Kupi, naselje u Hrvatskoj u Primorsko-goranskoj županiji
 Hrvaški Brod, naselje u Sloveniji
 Bosanski Brod, grad u BiH
 Brod (Foča, BiH), naselje u općini Foča, BiH
 Brod (distrikt Brčko), naselje u BiH
 Makedonski Brod, grad u Makedoniji
 Frankobrod, stari hrv. naziv za Frankfurt
 Brod (općina Příbram) - naselje u općini Pribram, Središnja Češka.
Ostalo: